Unter  Krönung versteht man
 Krönung, Zeremonie in Monarchien, siehe auch Krönung (Pharao)

Krönung bezeichnet:
 als rhetorisches Mittel eine Vollendung oder abschließenden Höhepunkt, siehe auch Non plus ultra oder Klimax

Siehe auch

Krönungsfest
Bekrönung